L'edizione 1949 del Campionato polacco di calcio vide la vittoria finale del Wisła Cracovia.

Capocannoniere del torneo fu Teodor Anioła (Kolejarz Poznań), con 21 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Wisła Cracovia Campione di Polonia 1949.
 Polonia Bytom e Lechia Gdańsk retrocesse in II liga polska.

Calcio nel 1949
Campionato polacco di calcio